Blomqvist ist der Familienname folgender Personen:

 Åke Blomqvist (1925–2013), finnischer Schauspieler und Tanzlehrer
 Anders Blomqvist (* 1960), schwedischer Skilangläufer
 Anni Blomqvist (1909–1990), finnische Schriftstellerin
 Axel Blomqvist (1894–1965), schwedischer Eisschnellläufer
 Elsa Blomqvist (1896–1977), schwedische Schriftstellerin

 Göte Blomqvist (1928–2003), schwedischer Eishockeyspieler
 Jan Blomqvist (* 1982), deutscher Musiker und Musikproduzent
 Janne Blomqvist (* 1972), finnischer Schwimmer
 Jesper Blomqvist (* 1974), schwedischer Fußballspieler
 John-Erik Blomqvist (* 1945), schwedischer Stabhochspringer
 Lars Erik Blomqvist (* 1942), schwedischer Übersetzer
 Nathalie Blomqvist (* 2001), finnische Leichtathletin
 Ossi Blomqvist (1908–1955), finnischer Eisschnellläufer
 Rebecka Blomqvist (* 1997), schwedische Fußballspielerin
 Rune Blomqvist (1925–2010), schwedischer Kanute
 Sami Blomqvist (* 1990), finnischer Eishockeyspieler
 Stig Blomqvist (* 1946), schwedischer Rallyefahrer
 Thomas Blomqvist (* 1965), finnlandschwedischer Politiker
 Timo Blomqvist (* 1961), finnischer Eishockeyspieler
 Tom Blomqvist (* 1993), schwedisch-britischer Rennfahrer
 Torbjörn Blomqvist (* 1941), finnischer Kanute

Siehe auch:
 Blomkvist
 Bloomquist